Бори́с За́йцев:
 Зайцев, Борис Григорьевич (1921—2009) — капитан рыбопромыслового флота, почётный гражданин Мурманска.
 Зайцев, Борис Константинович (1881—1972) — русский писатель и переводчик.